

Стокгольм — місто, штат Мен
 Стокгольм — місто, штат Нью-Йорк
 Стокгольм — місто, штат Південна Дакота
 Стокгольм — місто, штат Вісконсин
 Стокгольм — селище, штат Вісконсин

Стокгольм — місто, столиця Швеції.
Стокгольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
Стокгольм (лен) — лен, адміністративно-територіальна одиниця в центральній Швеції.